Кучма — волоська висока бараняча шапка.

Персоналії 

Ку́чма — українське прізвище.
В Україні на початку 2000-х рр. проживало близько 6,5 тис. людей з даним прізвищем.
 Кучма Леонід Данилович — президент України (19 липня 1994 — 23 січня 2005).
 Кучма Людмила Миколаївна — Перша леді України (19 липня 1994 — 23 січня 2005).
 Куровський Євстахій псевдо «Кучма» (1913 — 21.04.1946) — уродженець Львова, вістун сотні «Месники-1» куреня «Месники» Української Повстанської Армії.
 Кучма Олександр Васильович (р. 1980) — казахстанський футболіст.
 Кучма Олександр Васильович — учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Кучма Володимир Васильович (1938—2011) — російський історик, доктор історичних наук, професор.
 Кучма Тарас Ярославович — міський голова Дрогобича з листопада 2015 року.

Інше 
 Кучма — чуприна.
 Кучманський шлях — одне з відгалужень Чорного шляху, яким користувалися кримські і ногайські татари для розбійницьких нападів на Поділля і західноукраїнські землі.
 Виборчий блок політичних партій «КУЧМА».
 Кучма — хутір в Унецькому районі Брянської області Росії.

Див. також 
 Президентство Леоніда Кучми

Примітки 

Українські прізвища